Bandon (Cork) - plaats in County Cork, Ierland
 Bandon (rivier) - rivier in County Cork, Ierland
 Bandon (Oregon) - plaats in Oregon, Verenigde Staten
 bandon (leger) - een legereenheid in het Byzantijnse Rijk, 200-400 man bij de infanterie, 50-100 man bij de cavalerie